Сурхохи — река в России, протекает в Назрановском районе Республики Ингушетия. Правый приток Сунжи.

География 
Река берёт начало в селе Сурхахи. Течёт на запад, впадает в Сунжу в селе Экажево. Устье реки находится в 239 км по правому берегу реки Сунжа. Длина реки составляет 9 км, площадь водосборного бассейна — 88,5 км².

Притоки реки Сурхохи — реки Конч (правый) и Бари-Эли (левый).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сунжа от истока до города Грозный. Речной бассейн реки — Реки бассейна Каспийского моря междуречья Терека и Волги.

Код объекта в государственном водном реестре — 07020001112108200005451.

Примечания 

Притоки Сунжи (приток Терека)
Реки Ингушетии